Huancané bezeichnet

in Bolivien:
 Huancané (Batallas) – Ortschaft im Municipio Batallas im Departamento La Paz
 Huancané (Chulumani) – Ortschaft im Municipio Chulumani im Departamento La Paz
 Huancané (Challapata) – Ortschaft im Municipio Challapata im Departamento Oruro
 Kanton Huancané (Batallas) – Kanton im Municipio Batallas im Departamento La Paz
 Kanton Huancané (Chulumani) – Kanton im Municipio Chulumani im Departamento La Paz

in Peru:
 Huancané (Peru) – Hauptstadt der Provinz Huancané in der Region Puno